Герб Луганска — официальный символ города Луганска, наряду с гимном и флагом.

В 1992 году принято постановление «О гербе города Луганска», где отмечено, «городской Совет народных депутатов решил гербом Луганска считать его исторический герб, графическое и цветовое изображение которого выполняется в полном соответствии с описанием, хранящимся в Центральном государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга».

Описание 
Геральдическое описание (блазон):

История

Герб 1903 года 

В 1882 году поселок Луганский Завод и село Каменный Брод были объединены и этот населённый пункт назван городом Луганск. Он стал центром Славяносербского уезда. Герб Луганска изначально появился как герб литейнопушечного завода, а после доработки его коллежским асессором Першиным был представлен Городской думе как герб Луганска. Проект Першина, видимо в конце XIX века, был даже утвержден Луганской городской думой. Однако герольдмейстер наложил на герб резолюцию, так как «сенат не уполномачивал составлять проект герба, и думе не предлежало утверждать этот проект».

Герб уездного города, центра Славяносербского уезда Екатеринославской губернии «Высочайше» утверждён 22 апреля 1903 года:

Герб 1970 года 

В 1970-м году был объявлен конкурс на лучший проект герба Ворошиловграда. По результатам конкурса лучшим был признан проект А. С. Дудника. На заседании комиссии исполкома Луганского горсовета депутатов трудящихся было решено к юбилею города (175 лет, 1970 г.) «изготовить герб города». Герб использовался на сувенирной продукции.

С 19 июля 1988 года город имел герб, утверждённый решением № 234 исполкома Ворошиловградского городского Совета народных депутатов по проекту А. С. Дудника:

Современный герб 

18 февраля 1992 года решением VІІІ сессии городского совета XXІ созыва № 8/6 был восстановлен исторический герб Луганска:

В 1995 году исторический герб Луганска был переутверждён для территориальной «громады» (общины) города Луганска.

Интересные факты 
Гербу Луганска 1903 года созвучен проекту герба Екатеринбурга от 1862 года, также разработанный в рамках всероссийской гербовой реформы Кёне. Гербы объединяет редко встречающаяся в геральдике фигура — доменная печь.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Герб города Луганска (obzor.com.ua)
 Герб г. Луганск (heraldicum.ru)

См. также 

Луганск
Луганск
Гербы с городскими коронами
Гербы, содержащие горную эмблему
Гербы с изображением печи
Гербы с изображением пламени
Гербы с изображением молота
Гербы с изображением шестиконечных звёзд